Villaseco puede hacer referencia a:

 Villaseco de los Gamitos, municipio de la provincia de Salamanca.
 Villaseco de los Reyes, municipio de la provincia de Salamanca.
 Villaseco del Pan, municipio de la provincia de Zamora.